Terroraiser Fest — регулярний міжнародний рок-фестиваль, який проводиться в місті Вінниця з 1994-го року. Організаторами є журнал «Terroraiser», міський рок-клуб та вінницька міська молодіжна громадська організація «Ноктюрн».
В різні роки у фестивалі брали участь, як найкращі українські колективи важкого року, так і виконавці з інших країн.

Історія

1994 

Перший фестиваль серії «Terroraiser» відбувся у вересні 1994 року, і в ньому взяли участь чотири колективи з Вінниці — BRONX, ПРЕДАТЕЛИ, REACTOR, FATAL EPITAPH, а також київський гурт INFECTED.

1995 

На другому фестивалі кількість гостей збільшилась. Вінницю представляли FATAL EPITAPH, в той час як UNDRESSED приїхали з Могилів-Подільського, BRAINSTORM — з Сум, а INFECTED і MAD SANITY — з Києва.

1996 

У 1996 році відбулося два фестивалі. У першому взяли участь гурти BLACK MARY, HEARTWORK і FATAL EPITAPH з Вінниці, а також REJECTEE PARTY зі Львова, GRIM LAMENT з Тернополя і TEMPTATION з Рівного. На другому виступили HEARTWORK з Вінниці, LUCIFUGUM з Житомира, NOKTURNAL MORTUM з Харкова, MAD SANITY з Києва і THE BLACKMOON FRANKNESS зі Львова.

1997—2000 

Фестивалі не проводилися.

2001 

У 2001 році відбулося відродження рок-фестивалю, і в чотирьох акціях брали участь такі гурти як UNDINA, ARISE, КРАЙ, KAMO GRYADESHI, REACTOR, FREEDOM, REDIF, ТЕАТР ТЕНЕЙ — всі колективи з Вінниці, MOURNFUL LEGION з Молдови, CONQUEST з Харкова, САД з Дніпропетровська, MOURNFUL GUST з Кривого Рогу, а також київські гурти TE DEUM, UNERASE і FLYING.

2002 

Чотири акції відбулося і в 2002 році, і серед учасників були вінничани ТЕАТР ТЕНЕЙ, КРАЙ, ARISE, ASFODEL, UNDINA, KAMO GRYADESHI, кияни FLESHGORE, VICIOUS DELIGHT, FLYING, FIRELAKE, SUBMIND, PSYHO зі Жмеринки, TESSARACT з Харкова, MENTAL DEMISE з Лисичанська, ASFADEL з Білорусі та DAMNABLE з Польщі.

2003 

У 2003 році відбулося два фестивалі, в яких взяли участь криворізький STAN, київські гурти STRIKE, SADA, VIRANDA, лисичанський MENTAL DEMISE, росіяни РОГАТЫЕ ТРУПОЕДЫ і гурт з Австрії PUNGENT STENCH.

2004 

П'ять фестивальних акцій відбулося в 2004-му році. У них брали участь вінницькі гурти ТЕАТР ТЕНЕЙ, AUTISM, КРАЙ, BLACKSTONE, REACTOR, MENTAL DEMISE, які на той час переїхали до Києва, DVANA PASA з Хмільника, AWOKEN з Іллічівська, львівські гурти GOLIARD, DOGMA та BAZOOKA BAND, GLOBALISED ABSTRUSE з Бурштина, RASTA та ZVIK з Білорусі, GRENOUER і БРИТВА ОККАМА з Росії. А також польська команда PARRICIDE.

2005 

У 2005 пройшло вже дев'ять концертних акцій, в якому взяли участь вінничани TREMOR, ARISE, BLACK STONE, КРАЙ, FREEDOM, SUN ECLIPSE і UNDINA, кияни WITCH HUNTER, MALINCONIA, GRIMFAITH і IDOL, MORTUARY з Хмельницького, NAMELESS BEING з Іллічівська, HYPERION з Запоріжжя, білоруси VELD, росіяни MORTEM, MIND ECLIPSE, HIERONYMUS BOSCH, MORAY EEL, EVERLOST, DIVERSIA, HATECRAFT, HUMAN ERROR з Угорщини і DARZAMAT з Польщі.

2006 

Вісім фестивалів відбулося в 2006 році. Серед учасників вінницькі гурти UNDINA, КРАЙ, SUDDEN BLAST, ARISE, BLACKSTONE, REDIF, REACTOR, BAZOOKA BAND та INFARCT FOCUS зі Львова, WITCH HUNTER і MENTAL DEMISE з Києва, HELLION із Запоріжжя, DATURA з Донецька, EPICRISE з Луганська, CASTRUM з Ужгорода, NEUROMIST з Молдови, APOCRYPHAL та STORMHOLD з Білорусі, SINFUL, INEXIST, PSILOCYBE LARVAE, CRYSTAL ABYSS, MORAY EEL та HIERONYMUS BOSCH з Росії, SMASHED FACE з Чехії, CLIMATE та PARRICIDE з Польщі.

2007 

У 2007 році відбулося чотири концерти, в яких свою майстерність показали вінницькі групи AS4DEL, SUN ECLIPSE, BLACKSTONE, REACTOR, AMBIVALENCE зі Львова, UP / DOWN з Калинівки, T.R.O.M.B. з Могилів-Подільського, HARD WAY з Черкас, FLYING з Києва, російські склади INSIDE YOU, ALKONOST, FRAGILE ART та FOREST STREAM, ESQARIAL та DEVILISH IMPRESSIONS з Польщі, а також голландський гурт DOCILE.

2008 

Три фестивалю відбулося в 2008 році. Учасники — INHUMAN AGENCY, FREEDOM, КРАЙ, UNDINA (всі — Вінниця), FLYING і MENTAL DEMISE з Києва, KHORS з Харкова, MORTUARY з Хмельницького, GOD-MECHANIC з Донецька, SICKBAG з Франції і THE OCEAN з Німеччини.

2009 

Три фестивалю серії Terroraiser відбулося і в 2009 році. У них брали участь вінницькі команди TOMMOROW NEVER COMES, SUN ECLIPSE, КРАЙ та INHUMAN AGENCY, кияни МОРІЯ, HELL: ON та GRIMFAITH, запорізький гурт GENERAL WOUND, LADY JANE і MORTUARY з Хмельницького, ужгородці CASTRUM, росіяни FRAGILE ART та OBLITERATE зі Словаччини.

2010 

У 2010 пройшло два заходи. У них брали участь AMBIVALENCE (Львів), RAINWILL (Росія), CRYSTAL NIGHT (Житомир), BLANIKA (Вінниця), REACTOR (Вінниця), I DIVINE (Угорщина), SINFUL (Росія), DUOBETIC HOMUNKULUS (Чехія), DRACO HYPNALIS (Чехія).

2011 

Три фестивалі відбулися в 2011 році, і в них можна було побачити виступи гуртів С. В. Д. і DEGRADANT з Вінниці, FACEPALM з Іллічівська, CASTRUM з Ужгорода, SIDUS MORTUORUM з Рівного, PROVOCATEUR та INFINITE TALES з Києва, LITTLE DEAD BERTHA з Росії, THE FADING з Ізраїлю і відразу три польські команди — QUO VADIS, CRYPTIC та UNDERDARK.

2012 

У 2012 році на двох концертах фестивалю грали вінничани REACTOR, AGE OF DEATH, КРАЙ, TIME SHADOW і DEHUMANIZZER, UP / DOWN з Калинівки, AROS з Козятина, а також польська команда PARRICIDE.

2013 

Два фестивалю відбулося і в 2013 році, і в них брали участь вінницькі колективи DEHUMANIZZER і VALENTIA, львів'яни DISARM та APOSTATE, PILLOW KILLER'S KILLER з Хмельницького, а також ACIDCELL зі Швейцарії та американський співак TIM «RIPPER» OWENS.

2014 — теперішній час 
У зв'язку з ситуацією в Україні Terroraiser Fest на деякий час призупинив свою діяльність.

Учасники фестивалю 

 AGE OF DEATH (Україна, Вінниця)
 ALKONOST (Росія)
 AMBIVALENCE (Україна, Львів)
 APOCRYPHAL (Білорусь)
  APOSTATE (Україна, Львів)
 ARISE (Україна, Вінниця)
 AROS (Україна, Козятин)
 ASFADEL (Білорусь)
 ASFODEL/AS4DEL (Україна, Вінниця)
 ACIDCELL (Швейцарія)
 AUTISM (Україна, Вінниця)
 AWOKEN (Україна, Чорноморськ)
 BAZOOKA BAND (Україна, Львів)
 BLACK MARY (Україна, Вінниця)
 BLACKSTONE (Україна, Вінниця)
 BLANIKA (Україна, Вінниця)
 BRAINSTORM (Україна, Суми)
 BRONX (Україна, Вінниця)
 CASTRUM (Україна, Ужгород)
 CLIMATE (Польща)
 CONQUEST
 CRYPTIC (Польща)
 CRYSTAL ABYSS (Росія)
 CRYSTAL NIGHT (Україна, Житомир)
 DAMNABLE (Польща)
 DARZAMAT (Польща)
 DATURA (Україна, Донецьк)
 DEGRADANT (Україна, Вінниця)
 DEHUMANIZZER (Україна, Вінниця)
 DEVILISH IMPRESSIONS (Польща)
 DIVERSIA (Росія)
 DISARM (Україна, Львів)
 DOCILE (Нідерланди)
 DOGMA (Україна, Львів)
 DRACO HYPNALIS (Чехія)
 DUOBETIC HOMUNKULUS (Чехія)
 DVANA PASA (Україна, Хмільник)
  EPICRISE (Україна, Лисичанськ)
 ESQARIAL (Польща)
 EVERLOST (Росія)
 FACEPALM (Україна, Чорноморськ)
 FATAL EPITAPH (Україна, Вінниця)
  FIRELAKE (Україна, Київ)
  FLESHGORE (Україна, Київ)
 FLYING (Україна, Київ)
 FOREST STREAM (Росія)
 FRAGILE ART (Росія)
 FREEDOM (Україна, Вінниця)
 GENERAL WOUND (Україна, Запоріжжя)
 GLOBALISED ABSTRUSE (Україна, Бурштин)
 GOD-MECHANIC (Україна, Донецьк)
 GOLIARD (Україна, Львів)
 GRENOUER (Росія)
 GRIM LAMENT (Україна, Тернопіль)
  GRIMFAITH (Україна, Київ)
 HATECRAFT (Росія)
 HARD WAY (Україна, Черкаси)
 HEARTWORK (Україна, Вінниця)
 HIERONYMUS BOSCH (Росія)
 HELLION (Україна. Запоріжжя)
 HYPERION (Україна. Запоріжжя)
 HUMAN ERROR (Угорщина)
 I DIVINE (Угорщина)
 IDOL (Україна, Київ)
 INEXIST (Росія)
 INFARCT FOCUS (Україна, Львів)
  INFINITE TALES (Україна, Київ)
 INFECTED (Україна, Київ)
 INHUMAN AGENCY (Україна, Вінниця)
 INSIDE YOU (Росія)
 KAMO GRYADESHI (Україна, Вінниця)
  KHORS (Україна, Київ)
 LADY JANE (Україна, Хмельницький)
 LITTLE DEAD BERTHA (Росія)
  LUCIFUGUM (Україна, Житомир)
 MAD SANITY (Україна, Київ)
 MALINCONIA (Україна, Київ)
 MENTAL DEMISE (Україна, Лисичанськ-Київ)
 MIND ECLIPSE (Росія)
 MORAY EEL (Росія)
 MORTEM (Росія)
 MORTUARY (Україна, Хмельницький)
 MOURNFUL GUST (Україна, Кривий Ріг)
 MOURNFUL LEGION (Молдова)
 NAMELESS BEING (Україна, Чорноморськ)
 NEUROMIST (Молдова)
  NOKTURNAL MORTUM (Україна, Харків)
 OBLITERATE (Словаччина)
 PARRICIDE (Польща)
 PILLOW KILLER'S KILLER (Україна, Хмельницький)
 PROVOCATEUR (Україна, Київ)
 PSILOCYBE LARVAE (Росія)
 PSYHO (Україна, Жмеринка)
 PUNGENT STENCH (Австрія)
 QUO VADIS (Польща)
 RASTA (Білорусь)
  REACTOR (Україна, Вінниця)
 REDIF (Україна, Вінниця)
 REJECTEE PARTY (Україна, Львів)
 RAINWILL (Росія)
 SADA (Україна, Київ)
 SIDUS MORTUORUM (Україна, Рівне)
 SICKBAG (Франція)
 SINFUL (Росія)
 SMASHED FACE (Чехія)
 STAN (Україна, Кривий Ріг)
 STORMHOLD (Білорусь)
 STRIKE (Україна, Київ)
 SUBMIND (Україна, Київ)
 SUDDEN BLAST (Україна, Вінниця)
 SUN ECLIPSE (Україна, Вінниця)
 TE DEUM (Україна, Київ)
 TEMPTATION (Україна, Рівне)
 TESSARACT (Україна, Харков)
 THE FADING (Ізраїль)
  THE OCEAN (Німеччина)
 TIM «RIPPER» OWENS (США)
 TIME SHADOW (Україна, Вінниця)
 TOMMOROW NEVER COMES (Україна, Вінниця)
 TREMOR (Україна, Вінниця)
 T.R.O.M.B. (Україна, Могилів-Подільський)
 THE BLACKMOON FRANKNESS (Україна, Львів)
 UNDERDARK (Польща)
 UNDINA (Україна, Вінниця)
 UNDRESSED (Україна, Могилів-Подільський)
 UNERASE (Україна, Київ)
 UP / DOWN (Україна, Калинівка)
 VALENTIA (Україна, Вінниця)
 VELD (Білорусь) 
 VICIOUS DELIGHT (Україна, Київ)
 VIRANDA (Україна, Київ) 
 WITCH HUNTER (Україна, Київ) 
 ZVIK (Білорусь)
 БРИТВА ОККАМА (Росія) 
 КРАЙ (Україна, Вінниця) 
 МОРІЯ (Україна, Київ) 
 ПРЕДАТЕЛИ (Україна, Вінниця)
 РОГАТЫЕ ТРУПОЕДЫ (Росія)
  САД (Україна, Дніпро)
 С. В. Д. (Україна, Вінниця)
 ТЕАТР ТЕНЕЙ (Україна, Вінниця)

Посилання 

 Від 80-х до сьогодення: рок-концерти та метал-сцена Вінниці
 Журнал «Terroraiser» голос українського металу
 Европейское шоу в Виннице от “Terroraiser fest”
 ТОП 10: лучшие фестивали Винницы
 Вийшов документальний фільм про становлення української метал-сцени
 Metal. Made In Ukraine
 Вінницькі рок-фестивалі та концерти від 80-х до сьогодення 
 Обзор Terroraiser fest
 ВММГО "НОКТЮРН"
 На Terroraiser fest ветерани виступали на розігріві у «молодняка» 
 У «металістів» — черговий Terroraiser fest 
 Гульня, десять гуртів та звуки гітарного запалу. У місті новий рок фест 
 Новый сезон Terroraiser'ов в Виннице откроют поляки
 Як ТЕРРОРизували вінницьку «Зорю»: У міському палаці мистецтв відбувся перший в цьому році фестиваль
 https://vn.20minut.ua/Kult-podii/nastoyaschiy-tyazhelyak-prozvuchit-na-vinnitskom-terroraiser-fest-10197715.html 
 https://vn.20minut.ua/Kult-podii/ocherednoy-terroraiser-fest-sostoitsya-v-zare-35264.html 
 Грядет Terroraiser! 
 Винница станет территорией рока 
 На винницком "Terroraisere" играли группы из Белоруссии и Венгрии 

Рок-фестивалі України
Засновані в Україні 1994
Фестивалі Вінниці